M30 (латиницей) может обозначать:

 M30 — шаровое звёздное скопление в созвездии Козерога.
 McLaren M30 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды McLaren
 M30 Luftwaffe — немецкое охотничье трёхствольное пуледробовое ружьё времён Второй мировой войны, разработанное как средство выживания пилотов Люфтваффе
 BMW M30 — рядный шестицилиндровый двигатель немецкой компании BMW
 M30 «Кенгуру» — условное название импровизированных тяжёлых бронетранспортёров в армиях стран союзников времен Второй мировой войны
 M30 — 106,7-мм американский миномёт образца 1951 года

См. также 
 М-30 (кириллицей)